Я́цек Гура́льский (; ) — польский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бохум» и сборной Польши.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Завиша». Взрослую футбольную карьеру начал в 2010 году в основной команде того же клуба.

В 2011 году присоединился к клубу «Виктория» (Короново). Впоследствии, в том же году заключил контракт с клубом «Висла» (Плоцк), в составе которого провел следующие четыре года своей карьеры. Большинство времени, проведенного в составе плоцкой «Вислы», был основным игроком команды.

Летом 2015 года подписал четырёхлетний контракт с «Ягеллонией». 19 июля дебютировал в Экстраклассе в матче против «Короны».

1 августа 2017 года подписал контракт с клубом «Лудогорец».

В феврале 2020 года перешёл в казахстанский клуб «Кайрат». 16 июня 2022 года клуб объявил об уходе игрока.

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Польши состоялся 14 ноября 2016 года в товарищеском матче против сборной Словении (1:1). Включен в состав сборной на чемпионат мира по футболу 2018 в России.

Гол за сборную

Достижения

«Лудогорец» 
 Чемпион Болгарии: 2017/18, 2018/19
 Обладатель Суперкубка Болгарии: 2018, 2019

«Кайрат» 
 Чемпион Казахстана: 2020
 Обладатель Кубка Казахстана: 2021

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Завиша»
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Бохум»